Heber (Califòrnia), municipi de l'estat de Califòrnia, Estats Units.
 Heber City, ciutat de l'estat de Utah, Estats Units.
 Heber-Overgaard, municipi de l'estat de Califòrnia, Estats Units.
 Heber Springs, ciutat de l'estat d'Arizona, Estats Units.
 Heber (Arkansas), municipi de l'estat d'Arkansas, Estats Units.